Renesse steht für:

 Renesse, Seebad in den Niederlanden

Renesse ist der Familienname folgender Personen:
 Camille de Renesse (1836–1904), belgischer Unternehmer und Autor
 Emil von Renesse (* 1850; † nach 1916), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Jan van Renesse († 1304), Führer der flämischen, anti-holländischen Partei in Zeeland 
 Jan-Robert von Renesse (* 1966), deutscher Sozialrichter
 Margot von Renesse (1940–2022), deutsche Politikerin